Дми́трий Столы́пин:
 Столыпин, Дмитрий Алексеевич (1785—1826) — генерал-майор, напечатал в «Ипокрене» 1801 года «Надгробную князю Репнину», в «Новостях русской литературы» 1802 года — стихотворение «Птичка». Брат Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабки М. Ю. Лермонтова.
 Столыпин, Дмитрий Аркадьевич (1818—1893) — русский писатель, последователь О. Конта. Примечания